В данном списке перечислены потери пилотируемых летательных аппаратов ВВС НАТО и Союзной Республики Югославия (СРЮ) в ходе Балканской войны 1999 года. Приведены только безвозвратные потери (то есть летательные аппараты, которые были полностью уничтожены или списаны из-за невозможности ремонта), которые могут быть признаны достоверными на основании наличия детальных данных о них — типа и серийного номера, номера подразделения, имени пилота, причины потери.

Общая оценка

Оценки потерь НАТО 
Согласно официальным данным НАТО, за 11 недель проведения операции «Союзная сила» (Allied Force) боевые потери авиации Альянса составили 2 самолёта. Кроме того, по не боевым причинам было потеряно 2 самолёта и 2 вертолёта.

Альтернативные оценки потерь НАТО гораздо выше, но отличаются противоречивостью. Так, в книге П. Лыткина «Справочник по вооруженным силам стран Балканского региона» отмечается, что к 20 мая 1999 года потери НАТО составили 109 самолётов «сбитыми безусловно», 15 самолётов «сбиты вероятно». Югославские СМИ в конце мая — начале июня 1999 года сообщали о сбитии более чем 120 самолётов и 40 вертолётов НАТО. Заместитель министра информации СРЮ Радмила Висич заявила 1 июня 1999 года, что к настоящему времени сбито более 190 летательных аппаратов НАТО. 15 июня 1999 года начальник генерального штаба СРЮ Драголюб Ойданич объявил, что к этому моменту ВВС и ПВО страны уничтожили 61 самолёт, 7 вертолётов, 30 беспилотных летательных аппаратов и 238 крылатых ракет. Именно эти цифры получили большое распространение и приводятся во многих источниках. Распределение по различным частям и видам вооружённых сил Югославии следующее:
 1-я Армия: 6 самолётов, 129 крылатых ракет;
 2-я Армия: 24 самолёта, 2 вертолёта, 2 беспилотных летательных аппарата, 30 крылатых ракет;
 3-я Армия: 34 самолёта, 5 вертолётов, 25 беспилотных летательных аппаратов, 52 крылатые ракеты;
 ВМС: 3 самолёта, 3 беспилотных летательных аппарата, как минимум 5 крылатых ракет.

В сумме получается 67 самолётов, 7 вертолётов, 30 беспилотных летательных аппаратов и как минимум 216 крылатых ракет. Можно заметить, что эти цифры несколько отличаются от приведённых выше; в одном из источников это объяснено тем, что в отчёты отдельных командиров включены все самолёты, сочтённые сбитыми, в то время как официальная цифра включает только те, которые упали на территории Югославии. Однако в бюллетене организации Truth in Media цифры, обнародованные Ойдановичем, рассматриваются отдельно от цифр, обнародованных командующими армий и ВМС. Все эти цифры просуммированы и потери НАТО определены следующим образом: 128 самолётов, 14 вертолётов, 60 беспилотных летательных аппаратов и как минимум 454 крылатые ракеты. Можно предположить, что с точки зрения министерства обороны Югославии такая трактовка опубликованной статистики является ошибочной.

В 2000 году министерство обороны Югославии откорректировало свои цифры и заявило об уничтожении только 31 самолёта (включая один F-117), 6 вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов и примерно 40 крылатых ракет, что, тем не менее, по-прежнему заметно выше данных НАТО.

В учебном пособии Л. Ямпольского «Обобщённый анализ применения средств воздушного нападения ОВС НАТО при проведении военной операции в Югославии „Решительная сила“ и в других локальных войнах в 90-х годах», изданном Ульяновским государственным техническим институтом, говорится, что по данным Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации потери НАТО составили 23 боевых самолёта, 4 вертолёта, 11 беспилотных летательных аппаратов и 44 крылатые ракеты.

В марте 2008 года сербская газета «Политика» опубликовала статью «Milošević nije dozvolio napade na NATO», посвящённую 9-й годовщине начала военной операции НАТО против Югославии. В этой статье были приведены следующие цифры потерь, нанесённых югославской ПВО авиации НАТО:
 Уничтожено 56 летательных аппаратов (2 самолёта, 9 БПЛА, 45 крылатых ракет)
 Повреждено 38 летательных аппаратов (36 самолётов и 2 вертолёта)

 

Наиболее подробно предполагаемые сокрытые потери НАТО описывает в своей статье «Сколько самолетов НАТО бомбило Югославию?» аргентинский исследователь Диего Зампини. По американской авиации он не приводит никаких итоговых цифр, по британской — сообщает со ссылкой на «русскую разведку», что было списано не менее 16 ударных самолётов «Торнадо» и «Харриер». В большинстве случаев Зампини не указывает серийные номера сбитых машин; в тех случаях, когда он указывает номер, проверка по другим источникам показывает, что данная машина продолжала эксплуатироваться после войны:

 B-2 «Спирит» (серийный номер 88-0329, «Дух Миссури»), как утверждает Зампини, сбит 20 мая 1999 года над пригородом Белграда ЗРК С-300П. Однако этот самолёт был сфотографирован во время военной операции против Ирака в 2003 году и продолжал эксплуатироваться в 2004 году.
 B-2 «Спирит» (серийный номер 88-0332, «Дух Вашингтона»), как утверждает Зампини, подбит 1 июня 1999 года над Сремом и упал на территории Хорватии. Однако этот самолёт был сфотографирован на авиабазе Неллис в 2005 году и на нескольких других авиабазах в 2006—2007 годах.
 B-1B «Лансер» (серийный номер 85-0074), как утверждает Зампини, сбит 20 мая 1999 года над пригородом Белграда ЗРК С-300П. Однако имеется ряд фотографий этого самолёта, сделанных в 2008 году на авиационных выставках FIDAE 2008 (Сантьяго) и ILA 2008 (Берлин).
 B-52H «Стратофортресс» (серийный номер 61-0020), как утверждает Зампини, сбит 7 июня 1999 года ЗРК «Куб-М». Однако этот самолёт был замечен энтузиастами авиации на авиабазе Барксдейл в апреле 2000 года и мае 2005 года.
 A-10A «Тандерболт» II (серийный номер 81-0984), как утверждает Зампини, 16 апреля был подбит ракетой ПЗРК «Стрела-2M», совершил вынужденную посадку в Македонии, причём полученные им повреждения ремонту не подлежали (то есть самолёт был списан). Однако имеется ряд фотографий этого самолёта в полёте и на земле, сделанных на авиабазах Бельгии и Великобритании в 2001—2009 годах.

Интересно, что Зампини допускает неточности даже в описании тех эпизодов, которые официально подтверждены НАТО:

 21 апреля с самолётом F-117 (серийный номер 86-0837) произошёл инцидент класса A, о чём было написано в журнале ВВС США Air Forces Monthly. Зампини утверждает, что по данным ГРУ этот самолёт был подбит зенитным огнём и что «на жаргоне американских летчиков, „авария класса А“ означает не подлежащие ремонту повреждения». Информацию о подбитии этого F-117 проверить затруднительно, однако в своей трактовке инцидента класса A Зампини ошибается. Во-первых, термин «инцидент класса A» (Class A mishap) не относится к жаргону лётчиков, а является официальным понятием, используемым ВВС США. Во-вторых, это понятие совсем необязательно означает, что повреждения самолёта не подлежат ремонту. «Инцидентом класса A» считается инцидент, удовлетворяющий хотя бы одному из трёх критериев:
1) гибель людей или увечье, приводящее к инвалидности;
2) потеря летательного аппарата;
3) повреждения или убытки на сумму свыше 1 млн долларов.
К примеру, в 2008 финансовом году в ВВС США произошло 17 инцидентов класса A, но при этом было потеряно всего 8 летательных аппаратов. Таким образом, на основании только того факта, что происшествие с самолётом F-117 21 апреля 1999 года было определено как инцидент класса A, невозможно с уверенностью утверждать, что этот самолёт был списан.
 2 мая был сбит F-16 (серийный номер 88-0550), лётчик был эвакуирован спасательной службой ВВС США. Зампини пишет, что самолёт пилотировал подполковник Гай Дальбек, однако в реальности это был подполковник Дэвид Голдфейн, позднее давший детальное описание этого эпизода.

Принимая во внимание вышеперечисленные неточности в статьях Зампини, вся его информация, как и информация других альтернативных источников о сокрытии НАТО потерь авиатехники может вызывать сомнение.

Воевавший в Косово добровольцем Андрей Мартынов высказал в журнале «Солдат удачи» (№ 12, 1999) следующее мнение:

Авиация противника ходила порой буквально по нашим головам, уверенная в своей безнаказанности. Победные реляции командования сербской армии о якобы десятках сбитых самолетов — сказка. За два месяца бомбардировок по TV показали сбитые F-117 и F-16. Где же обломки других самолетов? Не все же они в море падали? А если сбивали на суше, то где же лётчики? Например, лётчика ночного бомбардировщика натовские спасатели вытащили чуть ли не из центра Белграда.

Действительно, югославская сторона не представила в СМИ ни одного пленного пилота НАТО, хотя три военнослужащих сухопутных войск США, попавшие в плен 31 марта 1999 года, были продемонстрированы. В Белградском музее авиации находятся обломки лишь тех самолётов, которые были признаны НАТО сбитыми в ходе боевых действий (F-117, F-16 и фрагменты двигателя штурмовика A-10, совершившего аварийную посадку на втором двигателе в Скопье).

В 1999 году сербский Ми-8 расстрелял из пулемета разведывательный БПЛА. Как минимум один «Томагавк» сбил сербский МиГ-21. По всей видимости это единственные подтвержденные воздушные победы авиации Сербии.

Оценки потерь Югославии 
Сербский сайт Dragan’s Aviation Corner и статья Михаила Никольского «ВВС Сербии» в журнале «Авиация и космонавтика» дают исчерпывающую информацию о потерях, понесённых югославскими военно-воздушными силами в ходе войны. В общей сложности было потеряно около 75 самолётов (из них лишь 6 в воздушных боях, все — МиГ-29; остальные самолёты уничтожены на аэродромах), в том числе:

 33 истребителя МиГ-21
 11 истребителей МиГ-29
 около 20 учебно-тренировочных Г-2 «Галеб»
 6 учебно-боевых Г-4 «Супер Галеб»
 1 штурмовик J-22 «Орао»
 1 военно-транспортный Ан-26
 3 военно-транспортных Ан-2

Всего в Югославию было поставлено 16 самолётов МиГ-29 (14 одноместных истребителей МиГ-29Б и 2 двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ). В ходе войны потеряно 11 самолётов (10 МиГ-29Б и 1 МиГ-29УБ), из которых 6 были сбиты в воздушных боях и 5 потеряны по иным причинам (по данным сайта ACIG.org, из них четыре самолёта были уничтожены на земле и ещё один разбился в небоевом вылете; по данным сайта Dragan’s Aviation Corner, из шести самолётов, потерянных в воздухе, четыре были сбиты противником и два предположительно могли стать жертвами «дружественного огня»). Пресс-служба НАТО заявляла об уничтожении 14 МиГ-29; можно предположить, три из них были деревянными макетами, применявшимися югославской стороной для введения противника в заблуждение. Пять самолётов, уцелевших после войны, прошли модернизацию в России в 2006—2008 годах.

Некоторые источники сообщали о том, что 12 июня 1999 года, уже после прекращения операции «Союзная сила» и накануне ввода в Косово наземных войск НАТО, с аэродрома Слатина (возле Приштины, Косово) для перелёта в Сербию взлетели 11 МиГ-29 и 29 МиГ-21, причём это произошло в присутствии западных корреспондентов. Данное сообщение, скорее всего, является недостоверным, поскольку и сербские, и российские, и западные источники сходятся на том, что в перелёте участвовали всего 11 истребителей МиГ-21бис (а также один учебно-тренировочный МиГ-21УМ). Это были все полётопригодные самолёты, оставшиеся у базировавшегося в Слатине 83-го истребительного авиаполка к моменту завершения бомбардировок. Из-за высоких потерь в матчасти этот полк впоследствии был расформирован. Что же касается самолётов МиГ-29, то, как указано выше, войну пережили лишь пять машин. Кроме того, все югославские МиГ-29 находились в составе 127-й истребительной эскадрильи, базировавшейся в Батайнице под Белградом; ни в одном из доступных источников не упоминается факт перебазирования этой эскадрильи к июню 1999 года в Слатину, что позволяет поставить его под сомнение.

НАТО (потери, подтвержденные НАТО) 

 27 марта 1999 —— F-117A «Найтхок» (сер. номер 82-0806, 7-я тактическая истребительная эскадрилья 49-го тактического истребительного крыла ВВС США). Сбит ЗРК С-125 (3-я батарея 250-й бригады ПВО, командир — Золтан Дани) в районе деревни Будановцы. Существует также версия, что он мог быть сбит истребителем МиГ-29, пилотировавшимся Гвозденом Дюкичем. Как сообщает сербская газета «Политика», «Гвозден Дюкич» (Gvozden Đukić) — это боевой псевдоним, использовавшийся Золтаном Дани в ходе войны. Однако никаких доказательств факта сбития им F-117 нет. Пилот подполковник Дэйл Зелко катапультировался и был спасён.
 26 апреля 1999 —— AH-64A «Апач» (сер. номер 88-0250, рота B 6-го батальона 6-го кавалерийского полка Армии США). Потерпел аварию в Албании во время посадки после ночного тренировочного вылета. Оба члена экипажа выжили.
 1 мая 1999 —— AV-8B+ «Харриер» II (номер 164568, 365-я средняя вертолётная эскадрилья Корпуса морской пехоты США). Упал в Адриатическое море восточнее Бриндизи (Италия) при посадке на палубу авианосца «Теодор Рузвельт» после тренировочного вылета. Пилот катапультировался и спасён.
 2 мая 1999 —— F-16C Блок 40D «Файтинг Фалькон» (сер. номер 88-0550, 555-я истребительная эскадрилья ВВС США). Подбит в районе Накучани ЗРК С-125. Пилот командир 555-й эскадрильи подполковник Дэвид Голдфейн катапультировался после отказа двигателя и спасён.
 5 мая 1999 —— AH-64A «Апач» (сер. номер 88-0225, рота C 6-го батальона 6-го кавалерийского полка). Потерпел катастрофу в Албании во время ночного тренировочного вылета. Оба члена экипажа (чиф уоррент-офицер 3 Дэвид Гиббс, чиф уоррент-офицер 2 Кевин Рейхерт) погибли..
 11 июня 1999 —— C-130K «Геркулес» C.1 (номер XV298, Королевские ВВС Великобритании). Разбился при взлёте с аэродрома Кукеш (Албания) из-за смещения груза в грузовой кабине. Пострадал 1 человек из числа находившихся на борту.

Союзная Республика Югославия (потери, подтверждённые Югославией) 
В списке ниже приведены детали потерь только МиГ-29 и J-22, поскольку относительно самолётов других типов подробные данные в большинстве случаев отсутствуют.

 24 марта 1999 —— МиГ-29Б (номер 18112, 127-я истребительная эскадрилья). Сбит юго-западнее Приштины истребителем F-15C (493-я экспедиционная истребительная эскадрилья 48-го истребительного крыла ВВС США, полковник Сесар Родригес). Пилот майор Илио Аризанов катапультировался и спасён.
 24 марта 1999 —— МиГ-29Б (номер 18111 или 18106, 127-я истребительная эскадрилья). Сбит в районе села Тител истребителем F-16A/MLU (322-я эскадрилья Королевских ВВС Нидерландов, предположительно Петер Танкинк; в некоторых источниках указывается подполковник Йон Абма, что является ошибкой). Пилот майор Небойша Николич катапультировался и спасён.
 24 марта 1999 —— МиГ-29Б (номер 18106 или 18111, 127-я истребительная эскадрилья). Сбит истребителем F-15C (493-я экспедиционная истребительная эскадрилья 48-го истребительного крыла ВВС США, капитан Майкл Шоуэр). Пилот майор Предраг Милутинович катапультировался и спасён.
 25 марта 1999 —— J-22 «Орао» (номер 25104, 241-я истребительно-бомбардировочная эскадрилья). Сбит над Косово. Пилот подполковник Живота Джурич погиб. По данным некоторых российских и украинских исследователей (Ильи Горячева и Михаила Жирохова), «Орао» был подбит истребителями НАТО, после чего Дьюрич совершил воздушный таран одного из самолётов противника. Сербская газета «Политика» сообщает, что «Орао» был сбит зенитным огнём боевиков Армии освобождения Косова, причём в её статье не упоминаются ни воздушный бой, ни таран. Согласно статье Дмитрия Неклюдова «Сербские соколы — сломанные крылья» на сайте СРПСКА.Ру, самолёт Джурича по свидетельствам очевидцев был сбит огнём с земли во время нанесения удара по лагерю Армии освобождения Косово на горе Чичавица, и пилот направил горящую машину на скопление боевиков.
 26 марта 1999 —— МиГ-29Б (номер 18113, 127-я истребительная эскадрилья). Сбит в районе Трнава, Босния, истребителем F-15C (493-я экспедиционная истребительная эскадрилья 48-го истребительного крыла ВВС США, капитан Джеффри Хванг). Пилот капитан 1-го класса Зоран Радосавлевич погиб.
 26 марта 1999 —— МиГ-29Б (номер 18114, 127-я истребительная эскадрилья). Сбит над Боснией истребителем F-15C (493-я экспедиционная истребительная эскадрилья 48-го истребительного крыла ВВС США, капитан Джеффри Хванг). Подполковник Слободан Перич катапультировался и спасён. По другим данным, Перич катапультировался над территорией Сербии..
 26 марта 1999 — МиГ-29Б (номер 18107, 127-я истребительная эскадрилья). Списан в Батайнице по неизвестным причинам.
 26 марта 1999 —— МиГ-29Б (номер 18110, 127-я истребительная эскадрилья). Потерян по неясным причинам в районе Поникве, возможно, во время небоевого вылета. Пилот майор Слободан Тесанович катапультировался и, очевидно, спасён.
 24 апреля 1999 — МиГ-29УБ (номер 18302, 127-я истребительная эскадрилья). Списан по неизвестным причинам.
 27 апреля 1999 — МиГ-29Б (номер 18103, 127-я истребительная эскадрилья). Списан в Батайнице по неизвестным причинам.
 4 мая 1999 —— МиГ-29Б (номер 18109, 127-я истребительная эскадрилья). Сбит истребителем F-16CJ (78-я экспедиционная истребительная эскадрилья ВВС США, подполковник Майкл Гецзи). Пилот командир 204-го истребительного авиаполка подполковник Миленко Павлович погиб. По версии ACIG.org, самолёт одновременно подвергся атаке американского истребителя и обстрелу дружественными войсками с земли; утверждается, что в обломках МиГа были найдены фрагменты ракеты ПЗРК «Стрела-2М».
 11 мая 1999 — МиГ-29Б (номер 18104, 127-я истребительная эскадрилья). Списан в Нише по неизвестным причинам.

Примечания

Ссылки 
 Д. Зампини. Рыцари короля Лазаря (artofwar.ru)
 Apache Crewmembers Line of Duty Deaths 
 Darrel Whitcomb. The Night They Saved Vega 31 (Air Force Magazine, December 2006, Vol. 89, No. 12) 
 Holloman commander recalls being shot down in Serbia 
 One Apache crash blamed on pilot error, other on malfunction (CNN) 
 Rebecca Grant. The Missing Aces (Air Force Magazine, September 2004, Vol. 87, No. 9) 
 RV&PVO losses during Operation 'Allied Force' 
 U.S. Air-to-Air Victories during the Cold War, Wars in Yugoslavia, and Anti-Terror War 
 Yugoslav & Serbian MiG-29s 
 Vega 31: The Loss of #806 

Списки потерь военной авиации
Югославия
Война НАТО против Югославии